Yakoma peut être :
 Yakoma, langue des Yakomas, peuple de Centrafrique et du Congo-Kinshasa ;
 Yakoma, territoire du Congo-Kinshasa :
 Yakoma, secteur du territoire de Yakoma au Congo-Kinshasa ;
 Yakoma, localité du secteur et territoire de Yakoma au Congo-Kinshasa.